Renaissance est le douzième tome de la série Les Légendaires, ainsi que le quatrième et dernier volet du Cycle d'Anathos. Cet album écrit et dessiné par Patrick Sobral est sorti le .

Résumé 

Ce livre débute avec un flashback de Razzia quand il se rend compte qu'il vient de tuer sa propre sœur, Sheyla. Elle lui dévoile que ce n'est pas l'armée des milles loups qui a détruit son village, quand il était enfant mais que c'est Darkhel le sorcier noir. Il fait partir Ténébris et lui assure qu'il tuera son père, qui l'a trahi.

Après ce souvenir nous pouvons voir Razzia se battre avec Dark-Razzia. Il en finit grâce à Amy, son nouveau bras qui est en fait une démone. Ensuite on voit Gryf se battre transformé en Deathgryf qui en finit très rapidement avec Dark-Gryf.

Du coté d'Anathos, Jadina libère tout son pouvoir et blesse gravement Dark-Jadina qui se fait exploser par Anathos, maintenant qui sert à rien. Puis arrive Dark-Shimy qui affirme avoir tué Shimy alors qu'en fait c'est l'inverse. Shimy a pris l'apparence de Dark-Shimy et raconte son combat, mais Shimy ne l'a pas tuée tout comme Gryf et Razzia l'ont fait pour leur infernaux, maintenant elle peut fusionner avec l'air et le feu.

Une fois que tous les légendaires sont rassemblés pour tuer Anathos, toute l'armée elfique (ainsi que les Piranhis), les Fabuleux, les Faucons d'argents et l'armée de Sabloderay, pays du prince Halan, s'unissent tous pour tuer les vulturs, créatures créées par Anathos. Jadina se sacrifie ensuite pour tuer Anathos, mais finalement aucun des deux n'est mort.

Alors qu'Anathos avait déclenché une géante boule de feu pour détruire Alysia et ses habitants, une femme mystérieuse l'interrompit. En prenant la main d'Anathos, la femme mystérieuse lui fit redevenir Danaël temporairement, elle demanda à Jadina de planter l'épée d'or de Danaël dans son cœur pour mettre fin à l'incarnation d'Anathos, ce qu'elle fit.

Une fois la bataille terminée, tous les gens qui ont participé à l'éradication d'Anathos, organisèrent une cérémonie en l'honneur de Danaël, d'Elysio et de Darkhell, ces 3 valeureux combattants qui sont morts en voulant sauver Alysia.

Après que tout le monde soit parti, la femme mystérieuse réapparut et ressuscita Danaël pour le faire rentrer dans son équipe.

Album de bande dessinée sorti en 2010
Album des Légendaires